Darius is de Latijnse transcriptie van het Griekse  / Dareios, wat dan weer de Griekse transcriptie is van het Perzische Darayavaush.

Namen 
Er zijn verschillende mensen met de naam Darius bekend:

 Koningen van Perzië:

Darius I (Darius I de Grote) - koning van 521 tot 486 v.Chr.
Darius II (Darius II Ochus) - koning van 423 tot 404 v.Chr.
Darius III (Darius III Codomannus) - koning van 336 tot 330 v.Chr.

 Fictieve koningen:
Koning Darius van Oberon, fictief middeleeuws koning.

 Bijbelse personen:
Darius de Mediër koning van Babylon genoemd in het Bijbelboek Daniël

 Moderne personen:
Darius Campbell, zanger
Dariusz Gęsior, voetballer
Dariusz Grzesik, voetballer
Dariush Eghbali, zanger
Darius Vassell, voetballer
Dariusz Wdowczyk, voetballer en voetbalcoach
Dariusz Wosz, voetballer

Computerspel 
 Darius (computerspelserie), een computerspelserie ontwikkeld door Taito.
 Darius (computerspel), het eerste spel in de serie uit 1987
 Darius II (computerspel), het vervolg op het eerste spel